Diese Liste enthält alle offiziell von der FIFA anerkannten Länderspiele der albanischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1946 – 1950 – 1960 – 1970 – 1980 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen 
Albanien war erster Gegner von Bosnien und Herzegowina.

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Anmerkungen

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Albanien

Einzelnachweise 

Albanien
!